anioł – istota duchowa (nadprzyrodzona), pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem
 Anioł – imię męskie
 Anioł – karta tarota
 Anioły – turnie w grani Młynarza w słowackich Tatrach Wysokich
 Anioł – istoty występujące w anime Neon Genesis Evangelion

Osoby o nazwisku lub pseudonimie „Anioł”:
 Michał Anioł (ujednoznacznienie)
 Stanisław Anioł (ujednoznacznienie)

Zobacz też 

 Anioł Stróż – strona ujednoznaczniająca
  w tytułach artykułów
 
 anioł morski – gatunek ryb